Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Taiwan Open 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 28. bis 29. Januar stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Taipeh